Steinmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Steinmeier (* 1957), deutsche evangelisch-lutherische Theologin, Pfarrerin, Pastoralpsychologin und Hochschullehrerin
 Frank-Walter Steinmeier (* 1956), deutscher Politiker und 12. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland
 Hans Steinmeier (* 1969), deutscher Komponist, Gitarrist, Pianist und Musikdozent 
 Werner Steinmeier (1910–1993), deutscher Korrepetitor, Musikkritiker und Musiklehrer

Siehe auch:
 Steinmeyer
 Steinmayer
 Steinmayr